Cette page contient les pages d'homonymie de Amps, The Amps et AMPS.

Patronyme 

 James Amps (v.1907-1945), un agent du service secret britannique.

Sigle 

AMPS peut désigner :
 , en chimie ;
 Advanced Mobile Phone System, une norme américaine de téléphonie mobile ;
 Ananda Marga Pracaraka Samgha, une société spirituelle internationale basée en Inde ;
 Armor Modeling and Preservation Society (en français, Société de préservation et de modélisme du blindé ''), une association américaine regroupant des collectionneurs de modèles réduits de véhicules militaires.

Autres 
 The Amps, un groupe indie-rock américain
 Amps, l'abréviation anglaise d'amplificateur électronique (voir Frontman amps)